Aaron Roy Weintraub (Harold Brodkey), Amerikaans schrijver
 Amir Weintraub, Israëlisch tennisspeler
 E. Roy Weintraub, Amerikaans econoom
 Jerry Weintraub, Amerikaans filmproducent